Vita (Àvila), un municipi de la província d'Àvila, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó, Espanya.
 Vita (Itàlia), un municipi dins de la província de Trapani, regió de Sicília, Itàlia.
 Vita (vaixell), vaixell de la Guerra Civil Espanyola.
 PlayStation Vita, una videoconsola portàtil de Sony Computer Entertainment.